Джованни Мартинелли (; ноябрь 1600, Монтеварки, Ареццо — 1659, Флоренция) — итальянский художник эпохи барокко.

Биография 
Точная дата рождения Джованни Мартинелли не установлена. По одним источникам, он родился в 1600 году, по другим — в 1604. Неизвестно, в каком году он приехал из Монтеварки во Флоренцию для изучения рисунка и живописи в мастерской Якопо Лигоцци. Здесь, уже в 1622 году, покровитель Караваджо Франческо Дель Антелла заказывает у него фреску для фасада церкви Сан-Лоренцо в Гроссето, которая была позднее утеряна. В 1625 году он оставил Лигоцци, возможно, в результате судебного процесса в суде Флоренции. В 1630-х годах Мартинелли работает как самостоятельный художник.

Примечания

Галерея

Библиография 
 F, Sricchia, Giovanni Martinelli, в «Paragone», 39, 1953.
 G. Cantelli, Proposte per Giovanni Martinelli, в «Paradigma», 2, 1978.
 C. d’Afflitto, Giovanni Martinelli, в «Il Seicento fiorentino», Флоренция 1986.
 A. Nesi, Un’aggiunta al catalogo di Giovanni Martinelli, в «Paragone», 457, 1988.
 S. Del Vita, Giovanni Martinelli un pittore emergente del Seicento fiorentino, в «Memorie Valdarnesi», Монтеварки 1989.
 Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi. Maestro del Seicento fiorentino, catalogo della mostra a cura di Andrea Baldinotti, Bruno Santi, Riccardo Spinelli, Firenze, Maschietto Editore, 2011.

Итальянские художники барокко